Ulica Starowiejska w Gdyni
 Ulica Starowiejska w Katowicach
 Ulica Starowiejska w Siedlcach
 Ulica Starowiejska w Zamościu

Starowiejska